Fischblase steht für

 ein luftgefülltes Körperorgan der Fische; siehe Schwimmblase
 ein nach ihrer Form benanntes architektonisches Bauelement der Gotik; siehe Fischblase (Ornament)